Zagrebački derbi je nogometna utakmica između dva najuspješnija zagrebačka nogometna kluba. Prvi zagrebački derbi i prvu javnu nogometnu utakmicu u Zagrebu odigrali su na Marulićevu trgu HAŠK i PNIŠK (1:1) 28. listopada 1906. godine. Najveći gradski rivali, najgledaniji i najuspješniji klubovi od 1911. godine do 1945. godine bili su HAŠK i Građanski, a nakon 1945. godine Dinamo i Zagreb.

Građanski – HAŠK

Povijest
Gradsko rivalstvo između “Purgera“ (Građanski) i “Akademičara“ (HAŠK) počinje 21. svibnja 1911.  godine odigravanjem njihove prve utakmice. Prva službena natjecateljska utakmica odigrana je 27. listopada 1912. godine u Prvenstvu Hrvatske i Slavonije 1912./13. Rivalstvo se nakon Prvog svjetskog rata nastavilo kroz prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza (1919. – 1945.), te prvenstva Jugoslavenskog nogometnog saveza (1923. – 1940.) i Hrvatskog nogometnog saveza (1941. – 1945.). Posljednja utakmica odigrana je 10. travnja 1945. godine.

Zanimljivo
 21. svibnja 1911. godine: prva utakmica zagrebačkog derbija bila je ujedno i prva utakmica tada novoosnovanog Građanskog.
 27. listopada 1912. godine: prva međusobna natjecateljska utakmica Građanskog i HAŠK-a.
 1912. godine: najveća pobjeda HAŠK-a, 8:0
 23. rujna 1917. godine: prva pobjeda Građanskog nad prvom momčadi HAŠK-a bila je tek nakon šest godina rivalstva.
 17. srpnja 1927. godine: Građanski – HAŠK 4:2, Prvi radio prijenos nogometne utakmice u Hrvatskoj i na prostoru tadašnje Kraljevine SHS.
 8. prosinca 1933. godine i 28. travnja 1940. godine: najveće pobjede Građanskog 10:1 i 9:0
 10. travnja 1945. godine: posljednja utakmica Građanskog i HAŠK-a odigrana na igralištu Concordije pred 8000 gledatelja

Zajednička momčad
HAŠK i Građanski su 1931. godine igrali u zajedničkoj momčadi prijateljsku utakmicu protiv mađarske momčadi Újpest FC (2:2)

Utakmice i statistika 

Napomena: * Igrala je rezervna momčad HAŠK-a

Dinamo – Zagreb

Zanimljivo
 28. studenog 1946. godine: odigrana prva utakmica između Dinama i Zagreba. Pobijedio je Dinamo 1:0 pogotkom Željka Čajkovskog.
 14. studenog 1948. godine: odigrana prva natjecateljska utakmica u Kupu maršala Tita. Pobijedio je Dinamo s 4:3.
 14. srpnja 1952. godine: odigrana prva prvoligaška utakmica (0:0).
 18. kolovoza 1954. godine: Dinamo je u Kranjčevićevoj u kup utakmici pobijedio Zagreb 6:1. Pet pogodaka postignuto je u samo devet minuta.
 30. svibnja 1965. godine: Dinamo – Zagreb 2:4. Zlatko Dračić postigao je 3 pogotka na utakmici u Maksimiru (u 23., 46. i 55. minuti)
 10. prosinca 1967. godine: Zagreb – Dinamo 2:2. Sudac Josip Strmečki bio je primoran prvoligašku utakmicu u Kranjčevićevoj prekinuti u drugom poluvremenu na nekoliko minuta jer su gledatelji s istočne tribine zasuli suce grudama snijega.
 7. travnja 1976. godine: U poluzavršnici Kupa maršala Tita u prvoj postavi Zagreba zaigrala su sedmorica bivših Dinamovih igrača: Škorić, Valec, Tucak, Car, Kafka, Kovačić i Čerček. Dinamo je pobijedio 4:2.
 18. ožujka 1979. godine: Na utakmici u Maksmiru svih pet pogodaka postignuto je u 20 minuta: 1:0 Cerin (28'), 1:1 Kovačić (42'), 1:2 Smolek (47'), 2:2 Džoni (56', 11 m), 3:2 Cerin (58')
 21. ožujka 1982. godine: Dinamo na prvoligaškoj utakmici u sjajnoj sezoni 1981./82. nije iskoristio tri jedanaestereca (2:1).

Utakmice i statistika

1945. – 1990.

Od 1991.

Izvori 
 Zagreb, Nogometni leksikon
 Zvonimir Magdić, Legende zagrebačkog nogometa, Zagreb, 1996.
 H.A.Š.K. 1903–1993 – HRVATSKI AKADEMSKI ŠPORTSKI KLUB, Zagreb, 1993.
 Fredi Kramer, Sveto ime Dinamo, Zagreb, 2006.
 Miroslav Tomašević, Dinamo, Povijest i zlatnih 10 godina, 2015. ISBN 978-953-97880-1-6, str. 495. i 496.

Nogomet u Zagrebu
HAŠK
NK Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
1. HŠK Građanski Zagreb
Hrvatski nogometni derbiji